Detta är en lista över Islands kommuner efter befolkning samt med information om befolkningsutveckling sedan 1998. Högsta och lägsta värdet i varje kategori är markerade med mörkare färg.

Lista

Källor
Islands statistikbyrå

Externa länkar

 

es:Anexo:Localidades de Islandia
nl:Lijst van plaatsen in IJsland
sv:Islands kommuner listade efter invånarantal